Memorare es una oración de intercesión a la Virgen María, comúnmente atribuida a san Bernardo de Claraval (1090-1153), posiblemente porque fue popularizada por Claude Bernard, el "Sacerdote Pobre" (1588-1641). El verdadero autor es desconocido. Los primeros textos que se conocen datan del siglo XV. Frecuentemente los papas le han otorgado indulgencias parciales para quienes la reciten.
Conocida por su primera palabra, Acordaos (en latín Memorare)

Enlaces Partitura y audiovisual 
 Partitura en notación gregoriana (http://imslp.org/)
 https://www.youtube.com/watch?v=eASOZw5p1O8

Notas 

Oraciones cristianas
Mariología